Дорион:
 древнегреческое имя
 Дорион — город Микенской Греции, исчезнувший в «тёмные века».
  в Онтарио (Канада), в составе округа Тандер-Бей
 бывший муниципалитет в Квебеке (Канада), ныне в составе города Водрёй-Дорион
 фамилия, распространённая среди франкоканадцев.